El término pintura puede referirse a:

 Pintura artística, expresión de conceptos mediante la combinación de dibujo y colores sobre una superficie.
 Pintura (material), cualquier líquido que al aplicarse sobre una superficie lo recubre como una fina capa opaca, brindándole color o textura.
 Técnicas de pintura, conjunto de métodos utilizados en pintura artística.
 Maquillaje, cualquier preparado artificial que se aplica al rostro para iluminar o caracterizar.
 Río Pinturas, río de la provincia de Santa Cruz, Argentina.

Enlaces externos